Can Camp (Riells del Fai): masia del municipi de Bigues i Riells, al Vallès Oriental 
 Can Camp (Caldes de Montbui): masia del municipi de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental 
 Can Camp (Lliçà de Vall): masia del municipi de Lliçà de Vall, al Vallès Oriental
 Can Camp (l'Ametlla del Vallès): masia del municipi de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental
 Can Camp (barri): barri del municipi de l'Ametlla del Vallès, que deu el seu nom a la masia de Can Camp